En Pologne :
 Bobolice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Bobolice, une ville de la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Bobolice, une gmina de Poméranie occidentale.
 Bobolice, un village de la voïvodie de Silésie.